Китайский музей, или Музей китайской австралийской истории, () — исторический музей в Мельбурне (Виктория, Австралия), расположен в городском Чайна-тауне. Посвящён истории китайской общины в Австралии.

История 
Музей находится в китайском квартале Мельбурна. Основан в 1985 году с хартией, чтобы представить историю австралийцев китайского происхождения. В 2010 году был завершён капитальный ремонт, финансируемый правительством штата Виктория. С тех пор музей также стал центром для посетителей китайского квартала.

Здание музея было построено братьями Коэн в 1890 году и использовалось как склад производителем мебели. Позже он был продан мельбурнскому Театру Её Величества и использовался как место для хранения обширной коллекции театральных костюмов. В 1984 году правительство штата Виктория при поддержке Комиссии по туризму штата Виктория, китайского сообщества и городского совета Мельбурна выкупило здание у театра и официально учредило музей. У музея также есть пространство для временных выставок, в котором местные и иностранные художники могут представить работы, связанные с китайской культурой.

Экспозиция 
В музее есть ряд постоянных выставок, посвящённых опыту китайских рабочих на австралийских золотых приисках XIX века, и используются предметы из их обширной коллекции, чтобы рассказывать истории, которые подчеркивают отношения между австралийцами и китайской культурой.

В музее хранится обширная коллекция китайской одежды и текстиля, фотографии, документы и другие экспонаты, отражающие социальную жизнь и деятельность китайской общины в Австралии с 1850-х годов. В музее также находится Дай Лунг и Дракон тысячелетия, самый большой китайский дракон в мире.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея 
 Chinese Museum  on Facebook.
 Chinese-Australian Historical Images in Australia , which includes the museum's photograph collection.
 Museum of Chinese Australian History on the Collections Australia Network (organisation identifier: 1275).
 Museum of Chinese Australian History on the National Library of Australia's Trove site (NLA party 783325).

Музеи Мельбурна
Исторические музеи Австралии
Китайская диаспора